MMANA — бесплатное (freeware) программное обеспечения для моделирования активных проводных  антенн.

Вычислительной основой MMANA является программа MININEC Ver.3, которую создали J.C. Logan и J.W. Rockway в Naval Ocean Systems Center (г. Сан-Диего, штат Калифорния, США). Все дополнительные функции и интерфейсы пользователя разработаны известным программистом Маkotо Mori.  Встроенная библиотека MMANA содержит примеры более 200 антенн.

Описание 
Позволяет масштабировать антенну на произвольную  частоту, расчёт параметров устройства согласования, отображение 2D и 3D диаграмм направленности антенны и ее  амплитудно-частотной характеристики.

MMANA имеет ограничения при моделировании подстилающей поверхности. Программу целесообразно использовать для антенн, сформированных из прямолинейных сегментов, общее количество которых не превышает 4096. Конфигурация антенны в виде последовательности координат начала и конца каждого из прямолинейных отрезков хранится в текстовом файле специального формата с расширением ".maa".

См. также
 HFSS

Примечания

Литература 
 Гончаренко И. Компьютерное моделирование антенн. Все о программе MMANA. / И. Гончаренко. – М.: РадиоСофт. – 2002. – 80 с.

Ссылки 
 MMANA-GAL
 xnec2c - порт ядра nec2 на язык C для *nix систем

Антенны